Llista de masies i altres construccions relacionades de l'oest del Bages (municipis d'Aguilar de Segarra, Cardona, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Rajadell, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola i Súria) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments del Bages
 Llista de rellotges de sol del Bages

Bages Oest
 Oest